Справедливість — мораль та чеснота, вразливість як на суспільне добро, так і на суспільне зло;
 Справедливість — карта старших арканів колоди Таро;
 Справедливість — п'єса Джона Голсуорсі.
 Справедливість — цінність та принцип права.

Партії 
 «Справедливість» — українська політична партія, створена на основі 5 лівоцентристських партії — Справедливість, Патріотичний союз, Народна влада, Українська селянська демократична партія та Партія відродження села.
 «Справедливість» — українська політична партія, заснована 2016 року Валентином Наливайченком.
 «Право і справедливість» — польська політична партія, заснована Лехом Качинським 13 червня 2001 року в той час, коли він був міністром юстиції.

Інше 
 «Молода Справедливість» — американський анімаційний серіал створений Грегом Вайсманом та Брендоном Вьєтті для «Cartoon Network».
 Боротьба за справедливість — телефільм режисера Джеймса Кіча.
 Ліга Справедливості — команда супергероїв, що є в коміксах видавництва DC Comics.
 Озеро Справедливості — невелике місячне море в північно-східній частині видимого місячного диску.